Koczor ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Koczor, österreichischer Politiker (NSDAP)
 Raphael Koczor (* 1989), deutscher Fußballtorwart